Vita se poate referi la:

 Vita, comună în Provincia Trapani, Italia
 Vita 34, bancă privată de celule stem cu sediul în Leipzig, Germania
 Zsigmond Vita, istoric cultural și literar maghiar din Transilvania
 Vita-Poștova, comună în raionul Kiev-Sveatoșîn, regiunea Kiev, Ucraina
 Playstation Vita, consolă de jocuri portabilă sub dezvoltarea a Sony Computer Entertainment